Sigeberht von Essex ist der Name folgender Personen:
* Sigeberht I. von Essex († um 650), König von Essex
 Sigeberht II. von Essex († um 660), König von Essex